Csaba László ist der Name folgender Personen:

* Csaba László (Politiker) (* 1962), ungarischer Politiker
 Csaba László (Fußballtrainer) (* 1964), rumänisch-ungarischer Fußballtrainer und ehemaliger -spieler
 Csaba László (Fußballspieler) (* 1967), ungarischer Fußballspieler

Siehe auch:
 László Csaba